Ženská čtyřhra Miami Open 2017 probíhala ve druhé polovině března 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl první pár světa tvořený Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou a Češkou Lucií Šafářovou., které skončily ve druhém kole na raketách Andreji Klepačové s Maríou José Martínezovou Sánchezové.

Francouzka Kristina Mladenovicová s Ruskami Jekatěrinou Makarovovou a Jelenou Vesninovou vstupovaly do turnaje s příležitostí vystřídat na čele světového žebříčku WTA ve čtyřhře Mattekovou-Sandsovou. Žádná z nich však tuto možnost nevyužila.

Vítězem se stal nenasazený kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, který ve finále zdolal indicko-české turnajové trojky Saniu Mirzaovou s Barborou Strýcovou výsledkem 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly premiérovou společnou trofej, když spolu startovaly vůbec poprvé. Dabrowská vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sü to bylo páté takové turnajové vítězství. Kanaďanka v následném vydání deblového žebříčku postoupila na kariérní maximum, když jí 3. dubna 2017 patřila 19. příčka. Sü si polepšila o pět míst na 21. pozici, pět příček za své maximum.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (semifinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Raquel Atawová /  Čan Chao-čching (2. kolo)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2017